Femur peut signifier :
 une patte d'insecte,
 le fémur, un os du corps humain.